The Artois Championships 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu The Artois Championships rozgrywany w dniach 9–17 czerwca 2007 roku w Londynie na kortach trawiastych o puli nagród 680 250 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Anglii